Шикша — многозначный термин.
 Шикша — наука фонетики и фонологии санскрита.
 Шикша — в индуизме (шикша-гуру «наставляющий гуру»).
 Шикша — одно из русских названий , растения семейства Вересковые.